Вьеннский международный женский теннисный турнир 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых кортах с хардовым покрытием.

Соревнования прошли в Пуатье, департамент Вьенна, с 21 по 27 октября.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Моника Никулеску (№ 43 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Александра Саснович выигрывает 4-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре федерации.
 София Арвидссон уступила 1-й финал в сезоне и 12-й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Луция Градецкая выигрывает 1-й титул в сезоне и 31-й за карьеру в туре федерации.
 Михаэлла Крайчек выигрывает 3-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Вьеннский международный женский теннисный турнир
 Цикл женских турниров ITF 2013

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Франция
Спорт во Франции в 2013 году
Октябрь 2013 года
2013